Платанос () може да се отнася за:

 Платанос, село в дем Александрия, Гърция, до 1954 г. Чинар Фурнус;
 Платанос, село в дем Източен Мани, Гърция, до 1955 г. Лимбердо;
 Платанос, село в дем Навпактия, Гърция;
 Платанос, село в дем Гортина, Гърция.